

Cinema 
 Autostrada per l'inferno (Highway to Hell) – film del 1991 diretto da Ate de Jong

Musica 
 Highway to Hell – album degli AC/DC del 1979
 Highway to Hell – singolo degli AC/DC del 1979, dall'album omonimo
 Stairway to Heaven/Highway to Hell – compilation di artisti vari del 1989